Hordijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie kompanijiwskim
 Hordijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie romanowskim
 Hordijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie lipowieckim
 Hordijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie trościańskim